Wiesendorf ist der Ortsname von

 Wiesendorf (Adelsdorf), Ortsteil der Gemeinde Adelsdorf, Landkreis Erlangen-Höchstadt, Bayern
 Wiesendorf (Rain), Ortsteil der Gemeinde Rain, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Wiesendorf (Weiden in der Oberpfalz), Ortsteil der kreisfreien Stadt Weiden in der Oberpfalz, Bayern
 Wiesendorf (Kolkwitz), Ortsteil der Gemeinde Kolkwitz, Landkreis Spree-Neiße, Brandenburg
 Wiesendorf, bis 1938 Schodmack, Kreis Ortelsburg, Ostpreußen, seit 1945: Siódmak (Szczytno) im Powiat Szczycieński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen